

События

Первое полугодие 
 1 января — стоимость разового билета для проезда в московском метро была повышена до 40 рублей, выше прежнего на 10 рублей.
 15 января — открыта первая очередь электродепо «Братеево».
 22 января — при работах на МК МЖД близ станции Кожухово строительная свая пробила тоннель на перегоне между станциями московского метрополитена «Автозаводская» и «Коломенская», в результате чего на несколько часов было ограничено движение поездов на южном радиусе Замоскворецкой линии.
 31 января — открыта станция Московского метрополитена «Деловой центр» на участке «Деловой центр» — «Парк Победы».
 18 февраля — для воспрепятствования проведению протестов на Майдане Незалежности и прилегающей к ней территории была остановлена работа Киевского метрополитена.
 27 февраля — открыты две станции Московского метрополитена «Лесопарковая» и «Битцевский парк».
 28 марта — открыта линия M4 (7,4 км. 10 станций) Будапештского метрополитена.
 5 апреля — открыт Панамский метрополитен, первый в Центральной Америке.
 29 апреля — открыт метрополитен Чанши (Китай).
 30 мая — открыт метрополитен Нинбо (Китай).
 3 июня — открыта 29-я станция Минского метрополитена «Малиновка».
 8 июня — открыт Мумбайский метрополитен (Индия).
 11 июня — открыт метрополитен Салвадора (Бразилия).

Второе полугодие 
 1 июля — открыт Метрополитен Уси (Китай).
 8 июля — станция «Улица Подбельского» Московского метрополитена переименована в «Бульвар Рокоссовского».
 15 июля — около 08:30 сошёл с рельсов состав, следовавший по Арбатско-Покровской линии от станции «Парк Победы» до станции «Славянский бульвар». Катастрофа произошла в двухстах метрах от последней. Число пострадавших 161 человек. Более 118 из них госпитализированы. 24 человека погибло.
 22 июля — на пост начальника Московского метрополитена назначен Дмитрий Пегов, бывший начальник Московского метро Иван Беседин отправлен в отставку в связи с катастрофой в Московском метро 15 июля 2014 года.
 26 июля — открыта Серебряная линия Вашингтонского метрополитена.
 30 июля — открыт метрополитен Малаги (Испания).
 18 августа — открыта станция маршрута Tvärbanan Стокгольмского трамвая Solna station.
 27 августа — открыта станция «Спартак» на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.
 11 октября — открыт Ширазский метрополитен (Иран).
 9 ноября — открыт первый участок Линии C Римского метрополитена с 15 станциями (от «Monte Compatri-Pantano» до «Parco di Centocelle»). Во время открытия произошёл технический сбой, в результате которого первый электропоезд прошёл всего несколько остановок и не доехал до конечной станции..
 24 ноября — открыт участок второй линии метрополитена Ханчжоу (Китай).
 8 декабря — открыта станция «Тропарёво» Сокольнической линии Московского метрополитена.
 26 декабря — состоялось официальное открытие 10-й станции Самарского метрополитена «Алабинская» (закрывалась с 27 декабря 2014 по 1 февраля 2015).

Примечания 

Годы в истории метрополитена
Транспорт в 2014 году